Crooked ou Crooked River peut désigner plusieurs cours d'eau :
 Crooked, une rivière de l'Oregon, aux États-Unis
 Crooked, une rivière du Massachusetts, aux États-Unis
 Crooked, une rivière du Michigan, aux États-Unis
 Crooked, une rivière du Missouri, aux États-Unis
 Crooked, une rivière du Labrador, au Canada
 Crooked, une rivière de Colombie-Britannique, au Canada
 Crooked, une rivière de Nouvelle-Zélande

Homonymie d'hydronyme